Anna Borg och liknande namn kan syfta på

 Anna Borg (skådespelare) (1903–1963), dansk-isländsk skådespelare
 Anna Borg (företagsledare) (född 1971), svensk ekonom och företagsledare